Habilis (masculin ou féminin) est le nominatif singulier d'un adjectif latin signifiant « adroit, adapté ».

 En taxonomie, habilis sert d'épithète spécifique. Pour les espèces portant cette épithète, consulter la liste générée automatiquement.
 H. habilis et Habilis sont des abréviations d'Homo habilis, une espèce éteinte du genre Homo.

Épithète spécifique